

Prénom 
 Massamba Sambou (1986-), footballeur sénégalais ;
 Massamba Tacko Fall, troisième damel régnant sur le Royaume du Cayor à la fin du  siècle.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alphonse Massamba-Débat, (1921-1977),  est un homme d'État congolais, ancien Président de la République du Congo ;
 Brian Massamba (1996-), dit Bramsito, chanteur, parolier et producteur de musique français ;
 Brice Massamba, (1988-), est un joueur congolais naturalisé suédois de basket-ball ;
 Fredy Massamba, (1971-), est un auteur-compositeur-interprète congolais ;
 Kilasu Massamba (1950-2020), footballeur international congolais ;
 Thomas Massamba, (1985-), est un joueur congolais naturalisé suédois de basket-ball.

Édifice sportif 
 Le Stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville est le stade national du Congo ;

Homonymie
Homonymie de patronyme